William Phelps puede referirse a:

 William Henry Phelps (1875-1965), ornitólogo y empresario estadounidense;
 William Phelps Tucker (1902–1988), ornitólogo y empresario venezolano, hijo del anterior.